Joel Kemboi ist der Name folgender Personen:

* Joel Kimurer Kemboi (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer
 Joel Kiplimo Kemboi (* 1983), kenianischer Marathonläufer